Droga krajowa nr 77 (Polska)
 Droga krajowa nr 77 (Słowacja)